В рейтинге Mercer участвует 231 город от Вены до Багдада по уровню качества жизни. В список стран с пятьюдесятью лучшими городами входят Австрия, Швейцария, Канада, Германия, Новая Зеландия, Дания, Австралия, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Сингапур, Бельгия, Финляндия, Ирландия, США, Португалия, Франция, Италия, Великобритания, Испания и Япония. Вена занимает первое место в течение десяти лет подряд.

Этот рейтинг проводится с целью помочь правительствам и крупным компаниям разместить сотрудников в международных проектах. В ходе исследования также выявляются те города с лучшей безопасностью на основе внутренней стабильности, преступности, эффективности правоохранительной деятельности и отношения с другими странами. В этом случае Люксембург является лучшим, затем Берн, Хельсинки и Цюрих, все под номером два.

Баллы 
Города, 231 в общей сложности, оценивались по 39 факторам, в том числе по политической, экономической, экологической, личной безопасности, здравоохранению, образованию, транспорту и другим общественным услугам факторов. Города сравнивались с Нью-Йорком, который был взят за сто баллов.

Лучшие города по регионам 
Северная Америка

Азия

Европа

Океания

Ближний Восток и Северная Африка

Африка к югу от Сахары

Южная Америка

См. также 
 Наиболее пригодных для жизни городов мира
 Глобальный Опрос Благоустроенности
 Список самых дорогих городов для иностранных сотрудников

Ссылки

Внешние ссылки 
 Мерсер качество жизни исследование
 2011 Качество жизни по всему миру опрос – рейтинга город (пресс-релиз ). Mercer.com. Архивировано из первоисточника 28.11.2012.
 2011 Мерсер качество жизни интерактивная карта мира
 2012 качества жизни по всему миру опрос – рейтинга город (пресс-релиз)
 Полное рейтинга

Списки городов
Качество жизни